Мамед Оруджев:
 Оруджев, Мамед Бехбуд оглы (1907—1961) — советский азербайджанский государственный и партийный деятель.
 Оруджев, Мамед Казим оглы (род. 1947) — азербайджанский писатель, переводчик.
 Оруджев, Мамед Мамедович (1920—1994) — азербайджанский и российский гобоист и педагог.